Bennet est un patronyme porté par :

Personnalités réelles 
 Charles Augustus Bennet (1776-1859), homme politique britannique,  de Tankerville ;
 Charles Augustus Bennet (1810-1899), homme politique britannique,  de Tankerville ;
 Delos Bennet Sacket (1822-1885), général de brigade américain ;
 Henry Bennet (1618-1685),  d'Arlington, ministre d'État ;
 John Bennet (1575-1614), compositeur anglais ;
 Joseph Bennet Hachey (1877-1953), marchand et homme politique canadien ;
 Michael Bennet (né en 1964), homme politique américain ;
 Robert Ames Bennet (1870-1953), écrivain et scénariste américain ;
 (1940-2009), botaniste britannique dont l’abréviation botanique standard est Bennet.

Personnalités fictives 
 Dans le roman Orgueil et Préjugés de Jane Austen :
 Elizabeth Bennet, personnage principal du roman
 Les membres de la famille Bennet, personnages majeurs qui composent la famille d'Elizabeth
 Dans la série télévisée Heroes :
 Claire Bennet, la pom-pom girl qu'il faut sauver à tout prix
 Noé Bennet, père adoptif de la précédente

Compagnie 
 Bennet (2002), fabricant anglais d’équipement studio, photo et vidéo. Connu pour sa sous-traitance de la production de plusieurs grandes marques et vendant rarement ses produits sous son propre nom.

Patronyme anglais